Петото издание на Купата на панаирните градове се провежда през сезон 1962/63 г.

Първи кръг 

1 Базел не се явява за реванша, поради което Байерн Мюнхен получава служебна победа с 3:0.

Трета среща

Втори кръг

Трета среща

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1962/63
 Купа на носителите на купи 1962/63

Външни препратки 
 Детайли на срещите в rsssf.com

Купа на панаирните градове